44-й чемпионат Европы по тяжёлой атлетике прошёл с 25 по 28 июня 1964 года в Москве (СССР), в спортивном дворце ЦСКА. В турнире приняли участие 55 спортсменов из 13 стран. Атлеты были разделены на 7 весовых категорий и соревновались в троеборье (жим, рывок и толчок). Председателем жюри был Израиль Механик, главным секретарём — Михаил Аптекарь.

Медалисты

Командный зачёт 

  — 48 очков;
  — 29 очков;
  — 14 очков;
  — 13 очков;
  — 13 очков;
  — 12 очков;
  — 7 очков;
  — 5 очков;
  — 5 очков;
  — 4 очка;
  — 2 очка;
  — 2 очка

Результаты

До 56 кг

До 60 кг

До 67,5 кг

До 75 кг

До 82,5 кг

До 90 кг

Свыше 90 кг

Ссылки 
 
 Haltérophile Moderne, 1964, N° 202 (juillet 1964)
 Статистика чемпионата на Chidlovski.net
 Протоколы чемпионатов Европы по тяжелой атлетике /1947-1992/

1964
Тяжёлая атлетика
Спорт в России в 1964 году
1964
1964 год в Москве
Чемпионаты Европы в 1964 году
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в СССР
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в России
1964 год в тяжёлой атлетике
Соревнования по тяжёлой атлетике в Москве